Een eiland in het Veluwemeer, zie De Kluut (eiland)
 Een natuurgebied in Amsterdam, zie Kluut (Amsterdam)
Zie ook:
 kluut, een vogelsoort